Zapotitlán — município guatemalteco do departamento de Jutiapa
 Zapotitlán Tablas — cidade mexicana no estado de Guerrero
 Zapotitlán de Vadillo — município mexicano do estado de Jalisco
 San Martín Zapotitlán — município guatemalteco do departamento de Retalhuleu
 San Francisco Zapotitlán — município guatemalteco do departamento de Suchitepéquez

Desambiguações de topônimos